Kleinberghofen ist der Ortsname von

 Kleinberghofen (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Kleinberghofen (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern